Гросс может означать:
 Гросс — ныне редко используемая мера счёта, равна 144 предметам.
Гросс — деревня с населением два человека, в Небраска, США.
 Гросс (gross, в англ. сумма до всех вычетов), применительно к оплате труда — заработная плата работника, установленная и начисляемая в соответствии с трудовым договором (разговорное «грязными»). В отличие от нетто () — зарплаты, выдаваемой на руки (в России = оклад + региональная надбавка − НДФЛ 13 %) (разговорное «чистыми»). Таким образом, если в трудовом договоре указана гросс зарплата, равная 100 000 рублей, то работник, уплатив 13 % налога, фактически будет иметь 87 000 рублей нетто.
 Gross — большой, крупный; валовой, брутто. От англ. и нем. gross — большой, крупный, обширный, значительный, грубый, неочищенный. Происхождение слова — от лат. grossus и более позднего старофранц. gros — большой. В экономике употребляется в значении «валовой». Например, gross маржа — это маржа валовой прибыли, GDP (Gross Domestic Product) — ВВП (валовой внутренний продукт).
 Турецкий куруш.

Фамилия 
 
 Гросс, Альфонс (1916—1989) — гауптшарфюрер СС.
 Гросс, Бабетта (1898—1990) — немецкая публицистка.
 Гросс, Бенедикт (род. 1950) — американский математик.
 Гросс, Бертрам Майрон (1912—1997) — американский политолог, отец лауреата Нобелевской премии по физике Дэвида Гросса.
 Гросс, Билл (род. 1944) — американский финансист.
 Гросс, Боб (род. 1953) — американский баскетболист.
 Гросс, Вальтер (1904—1945) — политический деятель нацистской Германии.
 Гросс, Ганс (1847—1915) — австрийский юрист, один из основоположников криминалистики и судебной психологии.
 Гросс, Генрих Иванович (1713—1765) — российский дипломат.
 Гросс, Генрих (раввин) (1835—1910) — венгерский раввин, труда «Галлия иудаика».
 
 Гросс, Григорий Семёнович (наст. фамилия Оскотский, 1901—1959) — советский артист оперетты, народный артист РСФСР (1959).
 Гросс, Дейвид (род. 1941) — американский физик; лауреат Нобелевской премии по физике за 2004 год; сын политолога Гросса Бертрама Майрона.
 Гросс, Деметриус (род. 1981) — американский актёр и продюсер.
 Гросс, Евгений Фёдорович (1897—1972) — советский физик.
 Гросс, Иоганн Беньямин (1809—1848) — немецкий виолончелист и композитор, брат Георга Августа Гросса.
 Гросс, Кристиан (род. 1954) — швейцарский футболист и тренер.
 Гросс, Леон Хариссон (более известен как Ли Фальк; 1911—1999)— американский писатель, театральный режиссёр и продюсер.
 Гросс, Лэнс (род. 1981) — американский актёр и модель.
 Гросс, Марио — швейцарский кёрлингист и тренер.
 Гросс, Марко (род. 1995) — немецкий биатлонист, сын Рикко Гросса.
 Гросс, Маркус (род. 1989) — немецкий спортсмен по гребле на байдарках и каноэ.
 
 Гросс, Никита (Анна Каминская) (род. 1975) — российская модель и бывшая порноактриса.
 Гросс, Пол (род. 1959) — канадский актёр, кинематографист, певец и писатель.
 Гросс, Отто (1877—1920) — австрийский психоаналитик.
 Гросс, Реджи (род. 1962) — американский боксёр.
 Гросс, Рикко (род. 1970) — немецкий биатлонист.
 Гросс, Станислав (1969—2015) — чешский политик.
 Гросс, Стефано (род. 1986) — итальянский горнолыжник.
 Гросс, Фердинанд (1849—1900) — австрийский журналист и писатель.
 
 Гросс, Фолькмар (1948—2014) — западногерманский футболист, вратарь.
 Гросс, Христофор (1680—1742) — российский философ немецкого происхождения, иностранный почётный член Петербургской академии наук.
 Гросс, Хэлли (род. 1985) — американская актриса и сценаристка.
 Гросс, Эд (1916—1985) — американский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Гросс, Ян Томаш (род. 1947) — американский социолог и историк.
 Сальгеро Гросс, Глория (1941—2015) — сальвадорская предпринимательница и политическая деятельница.
 Майер-Гросс, Вильгельм (1889—1961) — немецко-британский медик, психиатр.

См. также 
 Гроссман
 Грос
 Гросу

Примечания